Rafał Pazur (ur. 9 listopada 1974 w Szamotułach) – polski sztangista. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Masters. Międzynarodowy Mistrz Polski i Holandii Masters 2020. Ósmy na Mistrzostwach Świata Masters - Barcelona w 2018. Wicemistrz Europy Masters 2019 i 2022. Mistrz Europy Masters 2021. Międzynarodowy Mistrz Niemiec Masters 2020.

Treningi rozpoczął w 1988 roku Chorzowskim Ruchu. Tam pod okiem trenera Zdzisława Szabata zaczął zdobywać pierwsze pozycje na mistrzostwach Śląska i być w pierwszej dziesiątce na Mistrzostwach Polski Juniorów. Większą część kariery spędził w LKS Dobryszyce gdzie zdobył 3 złote medale na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych, złoty medal na Mistrzostwach Polski LZS oraz srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów.Wspólnie z drużyną wypracował dla LKS Dobryszyce awans z trzeciej ligi podnoszenia ciężarów do drugiej a rok później do pierwszej co było historycznym wydarzeniem w dziejach tego klubu. Po ukończeniu szkoły średniej wrócił na Śląsk i rozpoczął treningi w pierwszoligowym klubie "Śląsk" Tarnowskie Góry obok znanych już ciężarowców w Polsce Andrzeja Cofalika i Marka Maślanego olimpijczyków z Atlanty. Do największych osiągnięć Rafała w Tarnowskich Górach można zaliczyć 6. miejsce w Pucharze Polski drużynowo.Startował tam jeden sezon. Później swoich sił próbował jeszcze w drugoligowym klubie GKS Andaluzja Piekary Śląskie lecz tam musiał wybrać sport czy kariera zawodowa. Brak pomocy ze strony działaczy klubu zniechęciła go do uprawiania tej dyscypliny sportowej w tym klubie. Do roku 2012 miał przerwę. Już jako niezależny zawodnik przygotował się w Holenderskim klubie Crossfit Hoorn i w Koszalinie wystartował na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w 2013 gdzie zdobył złoty medal dla Holenderskiego Związku Podnoszenia ciężarów. Dla Crossfit Energy Zwaag wywalczył wiele medali na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters i Mistrzostwach Holandii Masters. W roku 2018 zadebiutował w Mistrzostwach Świata Masters w Barcelonie, zajął tam ósme miejsce. W 2019 wystartował na Mistrzostwach Europy Masters w Rovaniemi, gdzie zdobył swój pierwszy srebrny medal na zawodach takiej rangi oraz po raz pierwszy wpisał się na listę rekordzistów Polski w kategorii wagowej 73 kg i wiekowej 45-49 lat. W tym samym roku zdobył złoty medal na European Masters Games w Turynie. W Mistrzostwach Europy Masters 2021 w Alkmaar  zdobył Złoty medal a w kolejnych Mistrzostwach Europy Masters 2022 w Raszynie zdobył srebrny medal w kategorii 73 kg i wiekowej 45-49 lat.

Historia udziału w zawodach krajowych i zagranicznych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika IWRP
  
 Fakty NL

Polscy sztangiści
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Szamotułach